Шкляр (від слова «скло» (біл. шкло)) — прізвище білоруського походження, яке означає професію скляр.

 Шкляр Василь (Сірко) (1872—1922) — військовий діяч, член уряду УНР, організатор українського підпілля на півдні України.
 Шкляр Василь Миколайович — український письменник, політичний діяч.
 Шкляр Василь Прокопович (1887—1950) — член Української Центральної Ради, старшина Армії УНР, інженер-економіст.
 Шкляр Володимир Борисович — український політик.
 Шкляр Геннадій Макарович (1946—2011) — український письменник, член Національної спілки письменників України, лауреат конкурсу НСПУ.
 Шкляр Ігор Володимирович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шкляр Сергій Володимирович ( 1972) — заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби (з березня 2015 р), член Ради з питань судової реформи викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 Шкляр Віталій Сергійович ( 1943) — український архітектор-реставратор, заслужений архітектор України, член Національної спілки художників України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.

Див. також 
 Шкляри — лемківське село у гміні Яслиська у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.